Java 2D — API для рисования двумерной графики при использовании языка программирования Java.

Структура 
Классы в Java 2D API расположены в следующих пакетах:
  Основной пакет для the Java Abstract Window Toolkit.
  Стандартная библиотека Java двумерных геометрических фигур таких как линии, эллипсы и четырёхугольники.
  Библиотека для манипуляций со шрифтами и символами.
  Библиотека для предоставления различных способов работы с цветом.
  Библиотека для управления графическими изображениями.
  Библиотека для осуществления печати на принтере.

Основные понятия 
В рамках Java2D определены классы для цветов "Class Color", шрифтов "Class Font" и их параметров "Class FontMetrics". "Class
Graphics" и Graphics2D предоставляют реализации базовых алгоритмов рисования различных форм, в частности, линий, окружностей.

См. также 
 Abstract Window Toolkit (AWT)
 Swing

Литература 
 Jonathan Knudsen, Java 2D Graphics / O’Reilly, 1999, ISBN 1565924843
 Vincent J. Hardy, Java 2D API Graphics, Pearson, 1999 ISBN 978-0130142665
 Chapter 15. Graphics and Java 2D / Harvey Deitel. Java™ for Programmers: Deitel Developer Series, Second Edition. Prentice Hall, 2011. ISBN 9780132821575

Примечания

Ссылки 
 Java 2DTM Graphics and Imaging
 Trail: 2D Graphics
 http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/j8b_game_2dgraphics.html
 https://www.javaworld.com/article/2076715/java-se/getting-started-with-java-2d.html

Java
Графические библиотеки